Михаи́л Фри́дман:
 Фридман, Михаил Владимирович (1922—2006) — советский литературовед и переводчик.
 Фридман, Михаил Исидорович (1875—1921) — русский экономист и государственный деятель.
 Фридман, Михаил Лазаревич (род. 1935) — химик-органик, технолог.
 Фридман, Михаил Феликсович (род. 1979) — российский поэт, педагог-методист.
 Фридман, Михаил Маратович (род. 1964) — российский предприниматель, миллиардер.